Tokari steht für:
 Tokari (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, Ukraine
 Tokari (Lebedyn), Dorf in der Oblast Sumy, Stadtkreis von Lebedyn, Ukraine
 Tokari (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, Ukraine
 Tokari (Bhutan), Ort im Gewog Nanong, Bhutan

Siehe auch:
 Tokary